algemeen:
 Prentenkabinet

specifiek:
 Kupferstichkabinett Berlin, in Berlijn
 Kupferstichkabinett Dresden
 Kunstmuseum Basel, Kupferstichkabinett, in Bazel

Zie ook 
 Staatliche Kunsthalle Karlsruhe (subkop Kupferstichkabinett)